Simbu eller Chimbu, som den också kallas är en provins i Papua Nya Guinea.

Administrativ indelning 
Provinsen är indelad i sex distrikt.
 Chauve 
 Gumine 
 Karimui-Nomane 
 Kerowagi 
 Kundiawa-Gembogl 
 Sina Sina-Yonggomugl

Externa länkar 
 Kundiawa (Simbu Prov.)
 Simbu

Papua Nya Guineas provinser